Беля́вский (, , ) — польская, украинская, белорусская, еврейская и русская фамилия. Известные носители:
 
 
 Белявский, Альберт Михайлович (1934—2018) — советский и российский шахматный композитор, художник.
 Белявский, Андрей Юрьевич (род. 1976) — российский актёр.
 Белявский, Борис Васильевич (1924—2014) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 Белявский, Георгий Александрович (1905—1983) — советский авиастроитель, лауреат Сталинской премии (1949).
 Белявский, Давид Сагитович (род. 1992) — российский гимнаст.
 Белявский, Егор Васильевич — российский педагог.
 Белявский, Зыгмунт (1937—2006) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Белявский, Иван Григорьевич (1889—1948) — советский военный деятель, полковник.
 Белявский, Константин Яковлевич (1802—1857) — русский генерал, участник Кавказской войны.
 Белявский, Леонид Савелиевич (1927—2011) — советский и российский театральный режиссёр и театральный деятель, народный артист РСФСР.
 Белявский, Михаил Тимофеевич (1913—1989) — советский историк, краевед.
 Белявский, Никита Фёдорович (1784—1846) — российский педагог.
 
 Белявский, Пётр Евменович (1829—1900) — русский гидрограф, контр-адмирал.
 Белявский, Семён Логвинович (1913—1983) — Герой Советского Союза.
 Белявский, Сергей Иванович (1883—1953) — советский астроном.
 Белявский, Сергей Матвеевич (1912—2001) — генерал-майор авиации ВВС СССР.
 Белявский, Томаш — польский стихотворец XVI века.
 
 Белявский, Юрий Исаакович (1948—2012) — российский журналист и общественный деятель.
 Белявский, Ян Блажеевич (1864—1916) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Келецкой губернии.

См. также 
 Белявская

Примечания